David Lowery – calciatore britannico
David Lowery – regista statunitense
David Lowery – musicista statunitense